Knispel steht für:

 deutscher Name der polnischen Ortschaft Księże Pole

Knispel ist der Familienname folgender Personen:
 Achim Knispel (1947–1999), deutscher Maler und Gitarrist
 Alfred Knispel (1898–1945), deutscher Maler
 Bernd Knispel (* 1945), deutscher Radrennfahrer
 Gerda von Freymann-Knispel (1905–1981), deutsche Malerin
 Heike Knispel (* 1963), deutsche Radiomoderatorin
 Hermann Knispel (1855–1919), deutscher Schauspieler und Buchautor
 Hermann Knispel (Politiker) (1894–1986), deutscher Nationalsozialist und Politiker
 Isabelle Knispel (* 1988), deutsche Schönheitskönigin
 Kurt Knispel (1921–1945), deutscher Panzerkommandant
 Ulrich Knispel (1911–1978), deutscher Maler, Mosaikkünstler, Grafiker und Kunstpädagoge